Кратер Ангстрем () — маленький ударный кратер на границе между Океаном Бурь и Морем Дождей на видимой стороне Луны. Название дано в честь шведского ученого-астрофизика, одного из основателей спектрального анализа, Андерса Йонаса Ангстрема (1814—1874) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратеры Кригер и Волластон на западе; кратер Груйтуйзен на северо-востоке; кратер Делиль на востоке; кратер Диофант на востоке-юго-востоке и кратер Принц на юго-западе. На юге от кратера располагаются горы Харбингер, на востоке — гряда Бачера и гряды Аргана. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 9,6 км, глубина 2 км.

Вал кратера имеет циркулярную чашеобразную форму. Высота вала над окружающей местностью составляет 330 м, объём кратера приблизительно 30 км³. По морфологическим признакам кратер относится к типу ALC (по названию типичного представителя этого класса — кратера Аль-Баттани C).

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки с борта Аполлона-15, Аполлона-17.
 Кратер Ангстрем на карте LAC-39.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Ангстрем на карте LM-39.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны